Greenwich je naselbinsko ime za:

 Greenwich, predel v vzhodnem Londonu in
 Greenwich, soseska v mariborski četrti Pobrežje.